Lliçà peut désigner:

Lliçà d'Amunt, municipalité dans la comarca de Vallès Oriental
Lliçà de Vall, municipalité dans la comarca de Vallès Oriental

Voir aussi 
Llica

Homonymie de toponyme